The Magic Ring – film del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Magic Ring – film del 1911 diretto da Theo Frenkel